

Miejscowości w Polsce 
 Bukowno – miasto
 Bukowno – wieś woj. śląskim, w pow. częstochowskim, w gminie Olsztyn
 Bukowno – kolonia w woj. zachodniopomorskim, w pow. choszczeńskim, w gminie Krzęcin

Inne 
 Bukowno – dawna gromada z siedzibą w Starym Bukownie
 Bukowno – stacja kolejowa

Zobacz też 
 Bukowno Przymiarki
 Bukowno LHS
 Bukowa, Bukowice, Bukowie, Bukowiec, Bukowina, Bukowo, Bukowskie